6355 Юнівермосков (6355 Univermoscow) — астероїд головного поясу, відкритий 15 жовтня 1969 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,072.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (6301-6400)

Посилання 

 
 Інформація про малі планети на сайті minorplanetcenter.net 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1969
Головний пояс астероїдів